Amiseginae  (Амисегины) — подсемейство ос-блестянок. 30 родов.

Описание 
Группа примитивных ос-блестянок мелкого размера (2—5 мм), как правило не блестящих, чёрных. Паразитоиды, в качестве хозяев используют яйца палочников (Phasmatodea). Обнаруживаются на растениях и в подстилке. У самцов брюшко из 5 видимых сегментов, у самок — из 4. Иногда самки и самцы могут быть бескрлылыми или короткокрылыми.

Ископаемые представители (Protamisega khatanga) известны из Мелового периода (Evans, 1973).

Распространение 
Встречаются повсеместно, кроме западной Палеарктики. Ископаемые представители известны из таймырский, балтийских и ровенских янтарей. Неарктика и Неотропика (Amisega, Adelphe, Anadelphe, Duckeia, Nesogyne), Афротропика (Afrosega, Alieniscus, Leptosega, Obenbergerella, Reidia, и Anachrysis: Южная Африка), Индомалайская зона (Atoposega, Baeosega, Bupon, Cladobethylus, Colocar, Exopapua, Imasega, Indothrix, Isegama, Kryptosega, Magdalium, Mahinda, Perissosega, Rohweria, Saltasega, Serendibula), Австралия (Exova, Myrmecomimesis). В Палеарктике только на Дальнем Востоке: в Японии и Китае представлено родами  и .

Классификация 
Одна из базальных групп ос-блестянок (вместе с Cleptinae и Loboscelidiinae). Подсемейство Amiseginae включает около 30 родов ос-блестянок:
 Adelphe Mocsáry, 1890
 Afrosega Krombein, 1983
 Alieniscus Benoit, 1951
 Amisega Cameron, 1898
 Anachrysis Krombein, 1986
 Anadelphe Kimsey, 1987
 Atoposega Krombein
 Baeosega Krombein
 Bupon Kimsey
 Cladobethylus Kieffer
 Colocar Krombein
 Duckeia Costa Lima, 1936
 †Eosega Martynova, 2017 (Eosega heterotarsata, балтийский янтарь)
 Exopapua Krombein
 Exova Riek
 †Foveorisus Martynova, 2017 (Foveorisus kilimniki, ровенский янтарь)
 Imasega Krombein
 Indothrix Krombein
 Isegama Krombein
 Kryptosega Kimsey
 Leptosega Krombein, 1984
 Magdalium Kimsey
 Mahinda Krombein
 Microsega Krombein
 Myrmecomimesis Dalla
 Nesogyne Krombein, 1937
 Nipponosega Kurzenko et Lelej, 1994
 Obenbergerella Strand, 1929
 Perissosega Krombein
 †Palaeobethylus Brues in Kieffer, 1914 (перемещен из Bethylidae: Sorg, 1988)
 †Palaeobethyloides Brues, 1933 (перемещен из Bethylidae: Sorg, 1988)
 †Protadelphe Krombein, 1986
 †Protamisega Evans, 1973
 Reidia Krombein, 1957
 Rohweria Fouts
 Saltasega Krombein
 Serendibula Krombein
 †Uromesitius Brues, 1933 (перемещен из Bethylidae: Sorg, 1988)

Примечания

Литература 
 Курзенко Н. В., Лелей А. С. 2007. Сем. Chrysididae — Осы-блестянки // Определитель насекомых Дальнего Востока России. Том. 4. Часть 5. — Владивосток. С. 998—1006 (с.1002).
 Kimsey, Lynn Siri. 1986. New species and genera of Amiseginae from Asia (Chrysididae, Hymenoptera). Psyche. 93. 153—165.
 Kimsey, Lynn Siri. 1990. Zoogeography of the Amiseginae and a remarkable new chrysidid wasp from Chile (Chrysididae, Hymenoptera). Psyche. 97. 141—146. 
 
 Krombein Karl V. 1957. A generic review of the Amiseginae, a group of Phasmatid egg parasites, and notes on the Adelphinae (Hymenoptera, Bethyloidea, Chrysididae). Amer. Ent. Soc, Trans. 82: 147—215, 4 pis.
 Krombein Karl V. 1960. Additions to the Amiseginae and Adelphinae. Trans. Amer. Ent. Soc. 86: 27-39.
 Krombein Karl V. 1986. Three new cuckoo wasps from Siberian and Baltic amber. Proc. Ent. Soc. Wash. 88: 740—747.
 Krombein Karl V. 1983. Biosystematic Studies of Ceylonese Wasps, XI: A Monograph of the Amiseginae and Loboscelidiinae (Hymenoptera: Chrysididae). Smithsonian Contributions to Zoology, number 376, 79 pages, 71 figures, 1 table.
 Kurzenko N. V., Lelej A. S. Nipponosega yamanei gen. et sp. nov., a new remarkable cockoo wasp (Hymenoptera, Chrysididae, Amiseginae) from Japan // Bull. Natn. Sci. Mus., Tokyo, ser. A. 1994. Vol. 20, No 2. P. 83-86.
 Nagase H. A new species of Nipponosega (Hymenoptera, Chrysididae, Amiseginae) from central Japan // Bull. Natn. Sci. Mus., Tokyo, ser. A. 1995. Vol. 21, No 1. P. 103—107.
 Xu Zai Fu, He Jun Hua, Terayama M. The genus Nipponosega Kurzenko et Lelej, 1994 firstly recorded from China, with a new species description (Hymenoptera, Chrysididae, Amiseginae) // Bull. Inst. R. Sci. Natur. Belgique, Entomologie. 2003. Vol. 73. P. 195—196

Ссылки 
 Подсемейство Amiseginae (Hymenoptera Online Database)

Осы-блестянки
Подсемейства насекомых